Die Estoril Open 1998 sind ein Tennisturnier in Portugal und fanden vom 6. April bis 13. April 1998 statt. Es handelte sich um die neunte Auflage des Tennis-Sandplatzturniers im portugiesischen Oeiras. Das Turnier war sowohl Teil der männlichen ATP-Serie (siehe ATP Estoril).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage

ATP Tour 1998
Tennisturnier in Oeiras